Grandinetti – cognome italiano
 Darío Grandinetti – attore argentino
 Maria Grandinetti Mancuso – pittrice e giornalista italiana
 Teatro Grandinetti – teatro di Lamezia Terme